Municipio de Walnut puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walnut (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Walnut (condado de Marshall, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Walnut (condado de Montgomery, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Walnut (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Walnut (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicados en el condado de Appanoose.
 Municipio de Walnut (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Walnut (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Walnut (condado de Wayne, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Walnut (condado de Atchison, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Atchison.
 Municipio de Walnut (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Walnut (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.
 Municipio de Walnut (condado de Brown, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Walnut (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Walnut (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Walnut (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Walnut (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Walnut (condado de Marshall, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Walnut (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Walnut (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Walnut (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Walnut (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Walnut (condado de Adair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Walnut (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Walnut (condado de Fairfield, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fairfield.
 Municipio de Walnut (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Walnut (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.